Второй сезон международного фантастического сериала сериала «Горец» часть одноимённой франшизы состоял из 22 серий, вышедших в 1993 —1994 годы. Первая серия второго сезона вышла 27 сентября 1993 года на на нескольких телекомпаниях, последняя вышла 23 мая 1994 года. В продолжении сериала рассказывается о приключениях Дункана Маклауда, 400-летнего бессмертного, который может погибнуть только после обезглавливания, ему неизбежно приходится участвовать в общем конфликте бессмертных, сражающихся друг с другом насмерть, в итоге должен остаться один.

Съёмки 

Первый сезон сначала вышел именно в США, поскольку в 1993 году агент по продажам Rysher Entertainment продал сериал на американский рынок в связи с решением финансировать съёмки нового сезона. К этому моменту европейские партнёры всё ещё не выпустили в эфир первый сезон, так что решение принял Rysher. Готовый к риску, Rysher объявил, что будет продюсировать второй сезон.

Было восстановлено соглашение о совместном производстве сериала между французской и канадской стороной, хотя несколько партнёров поменялись. Киностудии Gaumont Television (Франция), Rysher TPE (США) и Reteitalia (Италия) согласились возобновить свое участие в новом сезоне. Ведущий французский телеканал TF1 был вынужден отказаться от участия в проекте, поскольку закон уже не позволял квалифицировать фильм, снятый на английском языке, как французский. На смену TF1 пришёл небольшой французский телеканал M6, которому было это позволено.

В ролях 
В ходе сезона основной состав претерпел некоторые изменения. Эдриан Пол (Дункан Маклауд) и Стэн Кирш (Ричи Райан) сыграли свои роли, но Александра Вандернот, игравшая роль французской художницы Тессы Ноэль решила покинуть сериал. Вандернот снялась только в первых четырёх сериях сезона, её персонаж погиб в четвёртой серии «The Darkness». Тем не менее, она вернулась в сериал в качестве приглашённой звезды, сыграв роль убийцы Лизы Холл в двухсерийном эпизоде «Counterfeit».

В сезоне также снялись новые актёры: Джим Бёрнс сыграл роль Наблюдателя (тайное общество для наблюдения за бессмертными без участия в Игре) Маклауда Джо Доусона в первой серии «Наблюдатели» второго сезона. Филипп Эйкин сыграл роль Чарли де Сальво, инструктора боевых искусств и бывшего бойца SEAL в сериях 3-15. После гибели Тессы Маклауд покупает у де Сальво зал единоборств и там проживает. После переноса съёмок в Париж на место Эйкина пришёл актёр Мишель Модо, сыгравший в сериях 16-22 роль Мориса Лалонда, владельца баржи, соседней с Маклаудом.

Роли персонажей, появляющихся в нескольких сериях сыграли: Элизабет Грэйсен (Аманда), Роланд Гифт (Ксавье Сен-Клод), Питер Хадсон (Джеймс Хортон, зять Доусона и глава Охотников, группы Наблюдателей-ренегатов, считающих что бессмертных нужно уничтожить. В сезоне появились новые персонажи: бессмертный баскетболист Карл Робинсон (Брюс Янг), специальный агент Командования по криминальным расследованиям армии США Рене Делейни (Трэвис), бессмертный наставник Ребекка Хорн (Надя Кэмерон)

Критика 

В течение ноября 1993 года эпизод просмотрели 4,1 % зрителей в возрасте от 18 до 49 лет, что на 17 % выше показателя рейтинга (3.5) чем в предыдущий год. Средний показатель по домашним просмотрам для всех периодов дня составил 2.7/9. Таким образом рейтниг сериала в ключевых демографических группах вырос с 40 до 50 %. В ходе февральских просмотров рейтинг достиг 4.6.

Рик Санчес, работник сайта IGN отметил, что пилотная серия «The Watchers» (Наблюдатели) показывает «гигантский скачок в качестве и стиле сериала и в дальнейшем становится всё лучше и лучше от серии к серии» и что «второй сезон превосходит первый по любому показателю, который можно вообразить». Санчес дал сезону общий рейтинг 8 из 10. Две серии были номинированы на премию Golden Reel Award ассоциации Motion Picture Sound Editors в категории одночасовых серий. Серия «The Darkness» — за звуковой монтаж и серия «The Zone» за дубляж.

Сэмюэль Роберт Лихтер, президент центра по делам общества и СМИ (Center for Media and Public Affairs) провёл исследование в феврале 1994 года где установил, что второй сезон является произведением синдикатов с наибольшим уровнем насилия за сезон 1993-1994. В исследовании были отмечена 31 сцена насилия в только в первой серии. Шаррет также признал, что сериал подвергся негативной критике за чрезмерную жестокость. Абрамовиц не согласился с жестокостью сериала «Горец» и подчеркнул, что штатные сценаристы «усердно работают над тем, чтобы Маклауд не получал удовольствия причиняя смерть». Горд указал на неграфический характер насилия в сериале и сравнил бессмертных с вампирской мифологией, сказав: «Вампир сосёт немного крови, и вы протыкаете его колом в сердце, и никто не воспринимает это всерьез.». Стивен Майер, исполнительный финансовый консультант второго сезона, отметил, что обезглавливание в «Горце» делает сериал «чрезвычайно жестоким», но настаивает, что насилие в сериале отображено «неграфическими способами» и «сильно стилизовано».

Серии

Домашний выход сериала

См. также 
 Список эпизодов телесериала «Горец»

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Highlander: The Series episode guide на TV.com
 Highlander: The Series episode list на epguides
 Highlander: The Series episode list at the Internet Movie Database

Горец